Бережок:
 Бережок — уменьшительное (ласкательное) название берега чего-либо. 
 «Бережок» — комплекс вооружения для боевых машин лёгкой категории (БМП, БТР, БМД и так далее) ВС России.

Топоним

Белоруссия 
 Бережок — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Бережок — село в Карачевском районе Брянской области.
 Бережок — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Бережок — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Бережок — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Бережок — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Бережок — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Бережок — село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Бережок — посёлок в Вохомском районе Костромской области.
 Бережок — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Бережок — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Бережок — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Бережок — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Бережок — деревня в Приозерском районе Ленинградской области.
 Бережок — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Бережок — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
Бережок — деревня в Мошенском районе Новгородской области, Долговское сельское поселение.
 Бережок — деревня в Мошенском районе Новгородской области, Ореховское сельское поселение.
 Бережок — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Бережок — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Бережок — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Бережок — посёлок в составе города Дегтярск Свердловской области.
 Бережок — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Бережок — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Бережок — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Бережок — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Бережок — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Бережок — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Бережок — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Бережок — деревня в Удомельском районе Тверской области.

Украина 
 Бережок — село в Турковском районе Львовской области

Железнодорожные объекты 
 Бережок — железнодорожный остановочный пункт Минского отделения Белорусской железной дороги в Крупском районе Минской области.

Фамилия 
 Бережок, Григорий Карпович (1908—1994) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Бережки